Polle est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Polle, commune allemande (Flecken), Land de Basse-Saxe.
 Polle, île et une municipalité dans les États fédérés de Micronésie.

Voir aussi
 Auf dem Polle, montagne de moins de  (320 m), au sud-est de Bielefeld.
 Palo del Colle, commune italienne, dans la région des Pouilles.

Patronyme 
Polle est un nom de famille porté par :
 Hélène Polle (née en 1956), écrivain et journaliste française.
 Rolf Polle (né en 1948), homme politique allemand, élu de Hambourg.
 Anne Ratte-Polle (née en 1974), actrice allemande.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme